Gherardi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Gherardi (1844–1908), italienischer Archivar und Historiker
 Anna Maria Gherardi (1939–2014), italienische Schauspielerin
 Antonio Gherardi (1644–1702), italienischer Maler und Architekt
 Bancroft Gherardi (1832–1903), US-amerikanischer Konteradmiral
 Bancroft Gherardi Jr. (1873–1941), US-amerikanischer Elektroingenieur und Sohn des Admirals
 Cristofano Gherardi (1508–1556), italienischer Maler des Manierismus in der Spätrenaissance
 Filippo Gherardi (1643–1704), italienischer Maler
 Gaetano Gherardi (1799–1891), italienischer Architekt
 Gherardo Gherardi (1891–1949), italienischer Drehbuchautor
 Jacopo da Volterra (eigentlicher Familienname Gherardi; 1434–1516), italienischer Humanist
 Maffeo Gherardi (1406–1492), Kardinal der katholischen Kirche
 Piero Gherardi, (1909–1971), Kostüm- und Szenenbildner
 Raphaël Gherardi (* 1992), französischer Fußballspieler
 Silvestro Gherardi (1802–1879), italienischer Physiker und Mathematiker
 Silvia Gherardi (* 1949), italienische Soziologin
 Tommaso Gherardi del Testa (1814–1881), italienischer Lustspieldichter
Weiteres:
 Palazzo Gherardi, Florenz

Siehe auch:
 Gerardi
 Gerhardi